Belgijska nogometna reprezentacija predstavlja Kraljevinu Belgiju u međunarodnom nogometu, te je pod vodstvom Belgijskog nogometnog saveza. Svoj ponovni procvat doživjela je osvojivši treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Najviši plasman na FIFA-inoj ljestvici joj je maksimalno prvo mjesto s 1746 bodova u lipnju 2019., što ju trenutačno svrstava u jednu od najboljih europskih i svjetskih nogometnih reprezentacija.

Povijest
Do sada su 12 puta nastupali na Svjetskim prvenstvima, a najbolji rezultat su ostvarili 2018., kada su 
završili kao trećeplasirani. Na Europskom prvenstvu prvi put su nastupili 1972., kao domaćini, a najbolji rezultat ostvarili su osam godina kasnije, kad ih je u finalu porazila reprezentacija Zapadne Njemačke.

Nastupi na Svjetskim prvenstvima
1930. – 1. krug
1934. – 1. krug
1938. – 1. krug
1950. – odustali
1954. – 1. krug
1958. – nisu se kvalificirali
1962. – nisu se kvalificirali
1966. – nisu se kvalificirali
1970. – 1. krug
1974. – nisu se kvalificirali
1978. – nisu se kvalificirali
1982. – 2. krug
1986. – četvrto mjesto
1990. – 2. krug
1994. – 2. krug
1998. – 1. krug
2002. – 2. krug
2006. – nisu se kvalificirali
2010. – nisu se kvalificirali
2014. – četvrtzavršnica
2018. – treće mjesto
2022. – 1. krug

Nastupi na Europskim prvenstvima

1960. – nisu se kvalificirali
1964. – nisu se kvalificirali
1968. – nisu se kvalificirali
1972. – treće mjesto (domaćini)
1976. – nisu se kvalificirali
1980. – finalisti
1984. – 1. krug
1988. – nisu se kvalificirali
1992. – nisu se kvalificirali
1996. – nisu se kvalificirali
2000. – 1. krug (domaćini)
2004. – nisu se kvalificirali
2008. – nisu se kvalificirali
2012. – nisu se kvalificirali
2016. – četvrtzavršnica
2020. – četvrtzavršnica

Trenutačni sastav 
Belgijski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 10. studenog 2022.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 25. rujna 2022. nakon utakmice protiv Nizozemske.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Ciprom: 19. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova unesen poslije utakmice sa Ciprom: 19. studenog 2019.

10 najmlađih igrača u povijesti 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Zadnji put ažurirano: 19. studenog 2019.

Kapetani 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj kapetanskih nastupa unesen poslije utakmice sa Ciprom: 19. studenog 2019.

Izbornici 

Broj utakmica unesen poslije utakmice sa Ciprom: 19. studenog 2019.

Izvori

Vanjske poveznice 
Belgijski nogometni savez 

Nogomet u Belgiji
Belgija
Nogomet